Конгуси () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Северо-Центральной области страны. Административный центр провинции Бам.

География 
Расположен на севере центральной части страны, в 125 км к северу от города Уагадугу, на высоте 302 м над уровнем моря. Коммуна включает в себя 7 городских округов и 56 деревень. Вблизи Конгуси находится озеро Бам, площадь поверхности которого составляет около 30 км². Озеро играет важную роль для сельского хозяйства окрестных деревень.

Инфранструктура 
Конгусси имеет проблемы, типичные для провинции Буркина-Фасо — ограниченное обеспечение населения электричеством, ограниченное распространение центрального водоснабщения, пыльные дороги без покрытия. Здесь имеются небольшая больница, начальные и средние школы, кинотеатр, несколько баров, крупный рынок и множество небольших торговых точек. Город связан со столицей страны асфальтированной дорогой. Имеется также дорога, идущая на север от Конгуси, до города Бурзанга.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 32 593 человека. Население городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 68 807 человек. Основные языки межэтнического общения — мооре и французский.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо